Edward Czech (1914-1984), lekarz rentgenolog
 Edward Czech, duchowny rzymskokatolicki